Järle kan syfta på:

 Järle, Örebro kommun – en småort i Ervalla socken i Örebro kommun
 Järle, Nora kommun – en by och före detta bruk i Nora kommun
 Järle län – ett tidigare län i Bergslagen 1641–1642

Se även 
 Järle kanal – ett kanalprojekt från 1640-talet som bara till en del fullbordades